Big Salt Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Salt Lake (Alaska), (Prince of Wales-Hyder)
 Big Salt Lake (New Mexico), im Sierra County